Лаєлл () — шотландське прізвище, відоме з XI століття.

Особи 
 Алан Лаєлл (1917—2007) — шотландський дерматолог.
  — директор Британської Ост-Індської компанії впродовж 1710—1730 років.
 Кетрін Мюррей Лаєлл, уроджена Горнер (1817—1915) — англійська ботанікиня.
  (1938—2010) — британський політик.
  (1767—1849) — шотландський ботанік і перекладач.
 Чарльз Лаєлл (1797—1875) — шотландський геолог, вулканолог, палеонтолог та гляціолог, основоположник сучасної геології.

Географічні об'єкти 
 Гора Лаєлл — найвища вершина Національного парку Йосеміті.
 Льодовик Лаєлл — льодовик у горах Сьєрра-Невада, на території Національного парку Йосеміті.
  — острів біля західного узбережжя Канади.

Позаземні об'єкти 
  — кратер на Місяці.
  — кратер на Марсі.

Див. також 
 Лайл